José Lemus ist der Name folgender Personen:

* José María Lemus López (1911–1993), salvadorianischer Politiker, Präsident 1956 bis 1960
 José Morales Lemus (1808–1870), kubanischer Politiker